Анато́лий Шапова́лов:
 Шаповалов, Анатолий Александрович (род. 1939) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Шаповалов, Анатолий Васильевич (род. 1952) — украинский финансист и банкир.